Imię i nazwisko Paul Jessup nosili lub noszą m.in.:
 Paul Jessup (1908–1992) – amerykański lekkoatleta, dyskobol, olimpijczyk z 1932
 Paul Jessup (ur. 1977) – amerykański pisarz i poeta